Premier livre de madrigaux de Carlo Gesualdo (1591)
 Premier livre de madrigaux de Luca Marenzio (1580)
 Premier livre de madrigaux de Claudio Monteverdi (1587)
 Premier livre de madrigaux de Heinrich Schütz (1611)

Voir aussi